FC Dila Gori e un club de fotbal din  Gori, Georgia. Echipa evoluează în Umaglesi Liga și joacă meciurile de acasă pe Stadionul Tengiz Burjanadze.

Culorile clubului

Recorduri europene

Sezoane

Palmares 
 Cupa Georgiei
Winner 2011-2012

Sponsor

Foști jucători-legendă 
 
  Davit Razhamashvili - (2008–2011)
  Levan Mchedlidze - (2005–2006)

Manageri 
  Tsetsadze Gia (Feb 2010–Oct 11)
  Teimuraz Makharadze (Nov 2011–March 12)
  Temur Shalamberidze (March 2012–)

Legături externe

 Official website
 http://wildstat.ru/p/7001/club/GEO_FC_Dila_Gori
 http://wildstat.ru/p/7001/club/URS_Dila_Gori

d
d